Uhly ist der Familienname von:
 Steven Uhly (* 1964), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Uhly (ukrainisch Угли) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Uhly (Kowel), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel
 Uhly (Sarny) Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny
 Uhly (Semeniwka), Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka

uk:Угли